Аррунт () — етруське ім'я.

 Аррунт — супутник Енея
 Аррунт († до 631 до н. е.) — брат Тарквінія Древнього
 Аррунт Тарквіній — син Тарквінія Древнього
 Аррунт Тарквіній Коллатін (Егер) († після 585 до н. е.) — племінник Тарквінія Древнього, батько або дід Луція Тарквінія Коллатіна
 Аррунт Тарквіній († 509 до н. е.) — син Тарквінія Гордого
 Аррунт († 506 або 504 до н. е.) — син Ларса Порсени
 Аррунт Клузійський